— посёлок в Японии, находящийся в уезде Камикава округа Камикава префектуры Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в префектуре Хоккайдо. С ним граничат город Сибецу и посёлок Вассаму.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается ясень маньчжурский, цветком — Gentiana triflora.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо
Округ Камикава